Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 1995 – 1. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17, która odbyła się w dniach 14–27 maja 1995 roku. Gospodarzem zostało Mali. Trzy najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 1995 w Ekwadorze.

Kwalifikacje

Pierwsza runda 
Zwycięzcy dwumeczów awansują do drugiej rundy.

Druga runda 
Zwycięzcy dwumeczów awansują do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
 
 
 
  (gospodarz)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

Reprezentacje Ghany, Nigerii i Gwinei awansowały do Mistrzostw Świata U-17 1995.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1995 w Afryce
Piłka nożna w Mali
Sport w Bamako